Colona Alemana puede referirse a cualquiera de los siguientes puntos de población:

Argentina 

 Colonia Alemana (Mandisoví), localidad del distrito entrerriano de Mandisoví, desarrollada en el  por colonos suizos y alemanes.

Israel 

 Colonia Alemana (Jerusalén), barrio de Jerusalén, fundado en el  por miembros de la Sociedad del Templo Alemán.
 Colonia Alemana (Haifa), barrio de Haifa, desarrollado a partir de 1868 por miembros de la Sociedad del Templo Alemán.
 Colonia Americana-Alemana, barrio del sur de Tel Aviv, fundado en el  por protestantes estadounidenses y alemanes.
 Sarona, barrio residencial de Tel Aviv y antigua colonia alemana templaria.